Села:
 Зеленківка — Полтавська область, Чутівський район
 Зеленківка — Сумська область, Недригайлівський район